COMEX est un sigle qui renvoie à :
 Compagnie maritime d'expertises
 New York Commodities Exchange, bourse fusionnée avec le NYMEX
 comité exécutif, dans une entreprise.

Sigle de 5 caractères